Sexy o también escrito sexi (según la recomendación de la RAE)  es una voz inglesa que se refiere a alguien que ejerce o tiene atractivo físico y sexual, o que nombra estas características. Véase:
 Atracción sexual.
 Atractivo físico.
 Erotismo.
 Sensualidad.
Otras acepciones:
 Sexy Sadie, canción del grupo británico The Beatles incluida en su décimo álbum titulado The Beatles de 1968.
 Sexy Sadie, grupo de pop-rock español formado en 1992 y disuelto en 2006.
 Sexi, con el mismo sonido pero distinta grafía (escrita con i latina), se utiliza para nombrar a una colonia fenicia establecida entre el siglo IX a. C. y el III a. C. en Almuñécar, Granada.
 Sexy, canción del rapero mexicano C-Kan con Rigo Luna, incluida en su primer álbum titulado Voy por el sueño de muchos de 2010.

Notas

Referencias